Amiet ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Amiet (1903–1956), Schweizer Historiker
 Cuno Amiet (1868–1961), Schweizer Künstler
 Jakob Amiet (1817–1883), Schweizer Jurist und Historiker
 Josef Ignaz Amiet (1827–1895), Schweizer Historiker, Staatsschreiber und Staatsarchivar
 Pierre Amiet (1922–2021), französischer Archäologe
 Robert Amiet (1911–2000), französischer katholischer Priester und Liturgiewissenschaftler